Short track na Zimowych Igrzyskach Azjatyckich odbył się w japońskim Sapporo w dniach 20 – 22 lutego 2017 roku. Zawody zostały rozegrane w hali Makomanai Ice Arena.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
Zimowe Igrzyska Azjatyckie 2017